MZP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Motueka (Nuova Zelanda)
 mzp – codice ISO 639-3 della lingua movima